Cuatro Caminos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cuatro Caminos, Sinaloa, Guasave, 
 Cuatro Caminos, Vicente Guerrero, 
 Cuatro Caminos, Mazatán, 
 Cuatro Caminos, Veracruz, Atzalan, 
 Cuatro Caminos, Bella Vista, 
 Cuatro Caminos, El Porvenir, 
 Cuatro Caminos, Cuetzalan del Progreso, 
 Cuatro Caminos, Chicomuselo, 
 Cuatro Caminos, Ixtacamaxtitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar